Il doppio  del Pekao Szczecin Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Bednarek ha fatto coppia con Miša Zverev e Kowalczyk con Lukáš Rosol, ma entrambi hanno perso nel 1º turno.

Dustin Brown e Rogier Wassen hanno battuto in finale Rameez Junaid e Philipp Marx 6–4, 7–5.

Teste di serie

  Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
  Leoš Friedl /  Igor Zelenay (quarti di finale)

  Dustin Brown /  Rogier Wassen (campioni)
  Rameez Junaid /  Philipp Marx (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pekao Szczecin Open 2010